Ricardo Rodríguez de la Vega (1942-1962), Mexicaans Formule 1-coureur.
 Jesús Rodríguez (1986), Amerikaans professioneel worstelaar.
 Ricardo Rodríguez (voetballer) (1992), Zwitsers voetballer.